

Personnalités 

 Jean Thouvenin (vers 1765 - après 1828), graveur français ;
 Joseph Thouvenin (), relieur français ;
 Louis Étienne Thouvenin (1791-1882), général et inventeur français ;
 Cyrille Thouvenin (né en 1976), acteur français ;
 Jean-Marc Thouvenin, universitaire français.

Patronyme lorrain